TPP − perspektywa trzeciej osoby (ang. third-person perspective), rodzaj perspektywy graficznej w grach komputerowych
 TPP − Toruńskie Przymierze Protestanckie
 TPP − pirofosforan tiaminy (ang. thiamine pyrophosphate)
 TPP − tetrafenyloporfiryny (ang. tetraphenylporphyrin)
 TPP − Partnerstwo Transpacyficzne (ang. Trans-Pacific Partnership)
 tpp − techniczne przygotowanie produkcji